Mit Berlinit bezeichnet man

das Mineral Berlinit (Mineral)
ein im 19. Jahrhundert verwendetes Konservierungsmittel, siehe Berlinit (Konservierungsmittel)